Дун Фанчжо (; 23 января 1985, Далянь, Ляонин, Китай) — китайский футболист, нападающий.

Клубная карьера

Далянь Шидэ 
Впервые Дун Фанчжо заявил о себе в 2000 году, когда был назван игроком юношеского турнира (до 17 лет) в Китае. Он заключил первый профессиональный контракт с клубом «Далянь Сайдэлун», которому помог завоевать призовое место в Китайской Лиге Б в 2002 году. После этого он попал в национальную команду до 23 лет, а также сменил команду на «Далянь Шидэ», один из самых успешных клубов в Китае. Дун отличился в своем втором матче за новую команду в квалификационном раунде Лиги чемпионов АФК 2002/03 годов.

Европа 
Дун Фанчжо стал первым китайским футболистом в «Манчестер Юнайтед». Перейдя в «Юнайтед» в январе 2004 года из «Далянь Шидэ», он тут же был отдан на два года в аренду в бельгийский «Антверпен», пока не получил право на работу в Англии и возможность играть в английской Премьер-лиге.

В 2005 году Дун принял участие в предсезонном азиатском турне «Юнайтед», в ходе которого дебютировал в команде в матче со сборной Гонконга, который манкунианцы выиграли со счётом (2:0), а Дун забил один мяч. В 2006 году юный китайский нападающий отличился во время летнего турне команды по Южной Африке, забив единственный мяч в матче против команды «Кайзер Чифс».

В конце 2006 года «Манчестер Юнайтед» получил для Дуна разрешение на работу в Англии, а 17 января 2007 года он подписал новый контракт с «Юнайтед» до 2010 года и получил право выступать в Премьер-лиге. Дебют на Олд Траффорд состоялся в товарищеском матче 13 марта 2007 года - Дун вышел на замену на 72 минуте, а его команда одержала победу со счетом 4-3. Однако регулярно выступал Дун лишь за резервную команду. Дебют в Премьер-лиге состоялся 9 мая 2007 года против «Челси» на Стэмфорд Бридж, в котором он вышел в паре с Оле Гуннаром Сульшером. 12 декабря 2007 года, Дун впервые принял участие в матче Лиги чемпионов УЕФА в последнем матче квалификационного раунда против «Ромы», когда вышел на замену вместо Уэйна Руни. Таким образом он стал вторым представителем Китая, который принял участие в розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА (первым был Сунь Сян). Однако после этого он всего лишь раз выходил в официальных матчах в сезоне 2007–08 годов, сыграв 90 минут в Кубке Лиги против «Ковентри Сити». В матчах за резервную команду Дун забил четыре мяча в трех матчах, однако затем получил повреждение.

Перед началом сезона 2008/09 Дуну не достался номер, футболка с его номером 21 перекочевала к Рафаэлю да Силве. 28 августа 2008 года, Футболист и «Юнайтед» оформили соглашение, по которому он может прервать действие текущего контракт, если найдет команду, за которую сможет выступать в основном составе.

Дальнейшая карьера 
27 августа 2008 года Дун вернулся в Китай, перейдя в клуб «Далянь Шидэ». В новой команде он взял номер 9, под которым ранее выступал знаменитый китайский нападающий Хао Хайдун. Несмотря на ожидания, игрок не слишком хорошо показал себя в китайской Суперлиге. Не выдержав конкуренции в составе новой команды, Дун Фанчжо был переведен в резервный состав. Также он не был приглашен и в национальную сборную.

После тренировок с польской командой «Легия» в Испании и на Кипре, Дун подписал контракт на 18 месяцев с возможностью продления ещё на два года в случае удачного выступления за новую команду. Первый матч в составе «Легии» сыграл 13 марта 2010 года против «Полонии».. 1 августа 2010 года контракт с ним был расторгнут.

По рекомендации бывшего партнера по «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, в августе 2010 года Дун заключил контракт сроком на один год с португальским клубом «Портимоненсе».

В марте 2011 года, после недолгого пребывания в Португалии, Дун вновь сменил клуб. На этот раз им стал представитель Армении футбольный клуб «Мика». Дун Фанчжо стал первым китайским футболистом в Армении. Не став долго входить в колею, сразу завоевал место в игровой схеме команды.

Международная карьера

Голы за национальную сборную

Статистика 
Данные на 24 ноября 2011

Достижения 
 Обладатель Кубка Армении: 2011

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на footballdatabase.eu
 

Футболисты Китая
Игроки сборной Китая по футболу
Игроки ФК «Далянь Шидэ»
Игроки ФК «Антверпен»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Легия»
Игроки ФК «Портимоненсе»
Игроки ФК «Мика»
Игроки ФК «Хунань Биллоуз»
Игроки ФК «Хэбэй»
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года